Планета мавп — медіафраншиза, що об'єднує низку фільмів, телесеріалів, та супутню продукцію.
 Планета мавп (1963) — науково-фантастичний роман П'єра Буля.
 Планета мавп (1968) — американська екранізація однойменного роману.
 Планета мавп (2001) — американська екранізація-ремейк однойменного роману.
 Повстання Планети мавп (2011) — науково-фантастичний фільм на основі роману П'єра Буля, перший в перезапущеній франшизі.
 Світанок планети мавп (2014) — другий фільм перезапущеної франшизи.
 Планета мавп. Куди зникають розумні діти? (2014) — документальний фільм на каналі «Україна».